Jacek Rutkowski (ur. 1960) – polski lekkoatleta, płotkarz
 Jacek Rutkowski – polski hokeista
 Jacek Rutkowski – polski przedsiębiorca
 Jacek Rutkowski (1934–2016) – polski  geolog, profesor AGH